Борис Григорьевич Скрамта́ев (14 января 1905, Курская губерния — 13 сентября 1966, Москва) — советский архитектор, специалист в области строительных материалов, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (1956), профессор, доктор технических наук (1936), лауреат Сталинской премии (1950), инженер-полковник, член КПСС с 1941 года.

Биография 
Родился в посёлке Гончарная Слобода Суджанского уезда Курской губернии.

В 1926 году окончил Харьковский технологический институт. В 1929—1931 годы — заведующий лабораторией строительных материалов в Харькове, в Украинском институте сооружений. С 1932 года преподавал в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ), в Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева и в других вузах. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «строительные материалы».

В 1945—1947 годы — заместитель министра промышленности строительных материалов СССР. Председатель технического совета Наркомстроя СССР.

Руководитель научно-исследовательского института цемента (1947), Научно-исследовательского института бетона и железобетона (НИИЖБ) (1956).

С 1935 по 1939 год он был депутатом Куйбышевского райсовета Москвы, в течение 20 лет избирался заместителем председателя центрального правления Научно-технического общества «НТО стройиндустрии».

Скончался в 1966 году; похоронен на .

Научная деятельность 
В 1935 году защитил докторскую диссертацию.

Основные направления исследований — технология строительных материалов, в особенности бетона. Основные достижения:
 разработал основы теории прочности бетона и методы расчёта его составов,
 разработал новые виды цементов и бетонов,
 разработал методы контроля качества бетона,
 усовершенствовал технологию производства бетона.

Состоял членом редколлегий журнала «Бетон и железобетон», международного журнала «Бюллетень РИЛЕМ».

Действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (1956), член президиума Академии строительства и архитектуры СССР. Президент (1963) Международного союза лабораторий по испытаниям и исследованиям материалов и конструкций (РИЛЕМ). Член Американского общества исследований материалов и Американского института бетона (1944—1946).

Автор более 440 учебников, научных публикаций, брошюр и статей, а также 26 авторских свидетельств по различным разделам строительства. Широко известны и используются строителями его предложения по подбору составов бетона, расчёту охлаждения бетона зимой, теории прочности бетона.

Избранные труды 
 Бетоны различных видов. — Л., 1933.
 Строительные материалы. — 6-е изд. — М., 1953.
 Крупнопористый бетон и его применение в строительстве. — М., 1955.
 Испытание на прочность бетона в образцах, изделиях и сооружениях. — М., 1964.

Награды 
 Ордена Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, шесть медалей.
 Сталинская премия (1950).

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 Шубенкин П. Ф., Марцинчук А. В. Б. Г. Скрамтаев: Жизнь и творчество. — М., 1986.
 Картавцева Н. Скрамтаев Борис Григорьевич // Гордость земли курской: Сб. очерков о знаменитых земляках / сост. М.Шехирев. — Курск, 1992.

Родившиеся в Суджанском районе
Выпускники Харьковского политехнического института
Полковники (СССР)
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Члены КПСС
Преподаватели Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева
Преподаватели Московского государственного строительного университета